Der Warsteiner Challenger 2003 war ein Tennisturnier, das vom 27. Februar bis 2. Februar 2003 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 16 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 11 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 15 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Hamburg